Деряги — название населённых пунктов:

Россия 
 Деряги — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.

Украина 
 Деряги — село в Зеньковском районе Полтавской области.